Staatsstraße 21 ist der Name 
 der Staatsstraße 21 (Finnland)
 einer Staatsstraße in Sachsen, siehe Liste der Staatsstraßen in Sachsen